Albumy i utwory muzyczne
 Heartbreaker – album grupy Free (1973)
 Heartbreaker – album G-Dragona
 Heartbreaker – album Sebastiana Riedla i grupy Cree (2015)
 Heartbreaker – album Inny (2020)
 Heartbreaker – piosenka grupy Led Zeppelin
 Heartbreaker – singel Mariah Carey
 Heartbreaker – singel will.i.ama
 Heartbreaker – singel grupy The Rasmus

 Filmy
 Heartbreaker – francusko-monakijski film z 2010 roku

Zobacz też